CNA, sigle composé des trois lettres C, N et A, peut désigner :

Assurances 
 Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, en Suisse, l'ancien nom de la Suva ;
 CNA Financial Corporation, une compagnie d'assurances américaine ;

Audiovisuel 
 Centre national de l'audiovisuel, au Luxembourg ;
 Channel NewsAsia, un réseau d'information singapourien détenu par MediaCorp ;
 Conseil national de l'audiovisuel (en roumain, Consiliul Naţional al Audiovizualului), l'organisme de régulation des médias en Roumanie  ;

Culture 
 Centre national des arts, à Ottawa ;
 Cinéma numérique ambulant, une association ;
 Conseil de la Nation Atikamekw, au Canada ;

Sport 
 Cercle des nageurs d'Antibes, un club de natation de la ville d'Antibes (Alpes-Maritimes) ;
 Cercle des nageurs d'Avignon, un club de natation de la ville d'Avignon (Vaucluse) ;

Transports 
 Caisse nationale des autoroutes, un établissement public à caractère administratif français destiné au financement de la construction des autoroutes ;
 Compagnia Nazionale Aeronautica, un constructeur aéronautique italien disparu ;
 Compagnie normande d'autocars, une ancienne société responsable de la gestion de cars en Normandie devenue Veolia Transports Normandie Inter-urbains ;

Autres 
convertisseur numérique-analogique ;
 Conseil national de l'alimentation, en France ;
 Converged Network Adapter, un adaptateur serveur pour réseau FCoE (Fibre Channel over Ethernet).
 Craft N Axes, une société branche de D&D ;
 colique néphrétique aiguë, en médecine ;

CNA est aussi un code qui peut désigner :
 Cananea, dans l'État de Sonora, au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports ;